Ligat ha’Al 2010/2011 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Winner) – była 12. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 16 drużyn, które w okresie od 21 sierpnia 2010 do 21 maja 2011 rozegrały 35 kolejek meczów. Obrońcą tytułu była drużyna Hapoel Tel Awiw. Mistrzostwo po raz dwunasty w historii zdobyła drużyna Maccabi Hajfa.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Grupa mistrzowska

Grupa środkowa

Grupa spadkowa

Baraż o Ligat ha’Al 
Hapoel Petach Tikwa wygrał 5:1 dwumecz z Hapoel Kefar Sawa z trzecią drużyną Liga Leumit (2010/2011) o miejsce w Ligat ha’Al (2011/2012).

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Ligat ha’Al 2010/2011 - rsssf
 Ligat ha’Al 2010/2011 - kicker.de
 Israel Football Association

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2010 w Izraelu
2011 w Izraelu